Мастер спорта Республики Казахстан международного класса — почётное спортивное звание, установленное в Республике Казахстан.

Нормы присвоения 
Нормы и требования для присвоения звания для каждого вида спорта свои, указаны в соответствующем приказе Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Порядок присвоения 
Спортивное звание "Мастер спорта международного класса Республики Казахстан" присваиваются уполномоченным органом в области физической культуры и спорта по представлению местного исполнительного органа области (города республиканского значения, столицы), аккредитованных республиканских и региональных спортивных федераций по видам спорта.

Выполнение спортивного звания подтверждаются судейской коллегией по виду спорта в составе не менее трех судей категории "Национальный спортивный судья высшей категории".

См. также 
 :Категория:Мастера спорта Республики Казахстан международного класса
 Заслуженный мастер спорта Республики Казахстан
 Мастер спорта Республики Казахстан

Примечания

Ссылки 
 Приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октября 2014 года № 56 "Об утверждении Норм и требований для присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 25 ноября 2014 года № 9902 — Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан
 Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры от 29 июля 2014 года № 300 "Об утверждении Правил присвоения спортивных званий, разрядов и квалификационных категорий". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 августа 2014 года № 9675 — Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан